Segue un elenco dei 495 comuni dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul (RS).

Note

Voci correlate 
 Comuni del Brasile

 
Rio Grande do Sul